Ревсон — фамилия. Известные носители:
 Ревсон, Питер
 Ревсон, Чарльз